Ке́ркира () — ном в Греции, в группе Ионических островов.
Состоит из острова Керкира и нескольких мелких островов, расположенных рядом с главным островом. Столица — Керкира. Центр туризма на Ионическом море.

География Керкиры